Иоганн Симон Бекенштейн (1684—1742) — немецкий доктор права на русской службе, штатный академик, профессор правоведения.

Биография 
Состоял доцентом Кёнигсбергского университета. По приглашению в 1725 году прибыл в Санкт-Петербург, где состоял в должности профессора правоведения при Академии наук.

За период пребывания в Академии наук И. С. Бекенштейн читал лекции для студентов, а также подготовил работу «Толкование на российское Уложение» и составлял «Историю права публичного».

Однако эти работы не были опубликованы и остались неизвестными широкому читателю. Сохранилась его академическая речь: «Sermo panegyricus in solemni Academiae Scientiarum Imperialis Conventu die V Mai anni MDCCXXXI publice recitatus» (СПб., 1731).

Хотя Бекенштейн не очень любил российские порядки, однако в своей речи восхвалял существующую в России самодержавную власть и порицал свободолюбцев, желающих ограничить власть самодержавия. Для обучения молодого императора Петра II геральдике издал: «Kurze Einleitung zur Wappen-Kunst» (СПб., 1731).

Кроме того, в продолжение занятий геральдикой, в сентябре 1734-го года, по требованию военной коллегии, профессор разработал гербы для знамён слободских полков: сумского, ахтырского, харьковского, изюмского и острогожского. По этому поводу он представил «мнение о учинении новых гербов в слободские полки по состоянию тамошних мест». Из этого мнения видно, что ранее Бекенштейн составлял также гербы для знамён морских полков.

В том же, 1734-м году, по поручению президента Академии наук барона Корфа, Бекенштейн составил и эскиз официальной печати Академии. При разработке эскиза в качестве основной фигуры Бекенштейн использовал, очевидно, фигуру с титульного листа первого сборника академических трудов, подготовленного профессором математики академиком Гольдбахом, изменив лишь надпись и добавив фон: на печати был представлен «Государственный орел в золотом поле, на грудях красный щит, в котором Паллада, на камне сидящая, в правой руке копьё держит, а левою опирается на щит, со следующей надписью: „Sic tuta perennat“». Барон Корф предложил только поставить вместо sic — hic, получилось «Здесь безопасно пребывает». 4-го февраля 1735-го года печать эта была утверждена Императрицей, и использовалась вплоть до Революции. Теперь же «академическая печать почему-то служит гербом Санкт-Петербургскому университету».

Примечания

Литература 
 Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII—XX вв.: очерки жизни и творчества. В 2-х томах. Том 1. М.: Зерцало, 2007. С. 90-98.
 
 http://lib.law.spbu.ru/ExhibitionLibTema/PiterRomanLaw/RomanLaw.aspx

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1684 году
Умершие в 1742 году
Правоведы Российской империи
Преподаватели Кёнигсбергского университета